Cep – narzędzie rolnicze
 CEP (skrótowiec z ang. Circular Error Probable) – miara celności broni rakietowej
 CEP (skrótowiec z ang. Civil Emergency Planning) – planowanie obrony cywilnej w sytuacji zagrożeń

Zobacz też 

 Cep bojowy